Storelva kan avse:

  Storelva – en älv i Narvik kommune i Nordland fylke, Norge, se Nygårdselva
  Storelva i Bergen – se Arnaelv
 Storelva (Ringerike) – en älv i Viken fylke
 Storelva (Hammerfest)